Лабанорас () — местечко в Швенчёнском районе Вильнюсского уезда Литвы, административный центр Лабанорского староства. Расположено у Лабанорского озера и окружено крупнейшим в Литве региональным парком Лабанорас. Как центр парка, местечко привлекает туристов. 

В 2003 году в здании бывшей школы были открыты отель и ресторан. Согласно переписи населения Литвы 2011 года в местечке проживало 59 жителей.

История 
Альтернативные названия поселения: Лабонары, Лабаноро,  и .

Поселение известно с 1373 года. В 1386 году великий князь Ягайло подарил Лабанорас с другими населёнными пунктами новоучреждённой Вильнюсской епархии. В 1965 году у городского кладбища было найдено около 470 монет. Клад содержал пражские гроши, отчеканенные Карлом IV (1316—1378) и Вацлавом IV (1361—1419), а также ранние монеты Великого княжества Литовского времён Витовта (1350—1430) и Казимира IV (1427—1492). Клад, предположительно, датируется 1470-ми гг. Первая церковь упоминается в 1522 году, фольварк в 1539 году, усадьба в 1568 году, приходская школа в 1781 году.

Во время Второй мировой войны, летом 1941 года, айнзатцгруппы и их литовские коллаборационисты убивали местное еврейское население.

Герб Лабанораса утверждён Декретом Президента Литовской Республики Д. Грибаускайте от 12 января 2011 года № 1К-585.

Население

Достопримечательности 

Чудотворная икона Божьей Матери впервые упоминается в 1655 году. Деревянная католическая церковь была построена в 1820 году, сгорела в декабре 2009 года. Под сожжённым алтарём были найдены 1017 немецких, российских и литовских монет. В настоящее время храм восстановлен за счёт частных пожертвований и средств, выделенных правительством. Рядом с храмом находится колокольня XIX века, в которой размещён небольшой церковный музей.

В центре посетителей регионального парка имеется экспозиция, которая демонстрирует природные и культурные ценности леса Лабанорас.

Примечания 

Населённые пункты Швенчёнского района